Unter einer Talweitung wird geomorphologisch, in vager und variierender Definition, ein Talabschnitt zwischen zwei Engstellen oder Durchbrüchen verstanden. Bedingt durch das im Vergleich zu den Durchbrüchen weichere Gestein konnte sich der Fluss durch Abtragung Ausraum schaffen. Talweitungen können auch durch karstdynamische Prozesse entstehen oder verstärkt werden.

Talweitung ist seit den 1950er Jahren ein häufiger Bestandteil von Naturraumnamen, wobei die Kriterien, nach denen ein Naturraum als Talweitung benannt wird, regional deutlich schwanken. Viele Talweitungen – insbesondere solche, die annähernd halb so breit wie lang sind, – werden auch als Becken bezeichnet. Auch der umgekehrte Fall ist möglich (siehe Bild zur Sobernheimer Talweitung weiter unten).

„Talweitung“ als Namensbestandteil 

Seit den Arbeiten zum Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands nebst Verfeinerungen 1:200.000 wurde „Talweitung“ häufiger Bestandteil von Naturraumnamen. Da die Bearbeiter der einzelnen Naturraumblätter freie Hand bei der Wahl von Namen hatten, gibt es sowohl Gebiete, in denen solche Namen gehäuft auftreten, als auch solche, in denen sie vermieden werden.

Das Reliefbild rechts zeigt insgesamt drei namentliche Talweitungen des Mittelrheins (Namensgebung der südlichsten in der 4./5. Lieferung des Handbuchs 1957, Definitionsänderung der südlichsten und Namensgebung der mittleren auf Blatt Koblenz 1971, Abgrenzung der mittleren und Definition der nördlichsten auf Blatt Köln 1978). Die Neuwieder Rheintalweitung als deren südlichste ist eher als Neuwieder Becken bekannt. Während hier unter Talweitung nach der Definitionsänderung von 1971 nur der topfebene Bereich verstanden wird (die Gesamtlandschaft inklusive Hügelland nennt sich Mittelrheinisches Becken), wird unter der Sobernheimer Talweitung (Reliefbild unten; Definition auf Blatt Mainz 1964) die beckenartige Hügellandschaft verstanden, die, insbesondere nach Norden, weit über den Talboden hinausgeht.

Die folgenden Auflistungen sind nach Haupteinheitengruppen in Abschnitte gelistet; dabei wird zunächst dem Rhein stromaufwärts von Nord nach Süd gefolgt, dann seinen linksrheinischen Zuflüssen, den rechtsrheinischen und schließlich der Weser. Abschnittsweise sind die Listen alphabetisch nach Flüssen geordnet. Zur guten Auffindbarkeit ist stets ein Ort im Naturraum, meistens der oder einer der Namensgeber, verlinkt. Hinter dem Naturraumnamen folgt in Klammern die Kennziffer und schließlich der Name der dreistelligen Haupteinheit.

Mittelrheingebiet 
Siehe Mittelrheingebiet.
 Rhein, flussaufwärts (von Nord nach Süd) geordnet
 Honnefer Talweitung (292.102, Unteres Mittelrheingebiet); bei Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen (und Rheinland-Pfalz)
 Linz-Hönninger Talweitung (292.101, Unteres Mittelrheingebiet); bei Linz am Rhein, Rheinland-Pfalz
 Neuwieder Rheintalweitung (291.0, Mittelrheinisches Becken); bei Neuwied, Rheinland-Pfalz

Saar-Nahe-Bergland und Moseltal 

Da aus der Haupteinheitengruppe Moseltal nur eine Talweitung geführt ist und diese an der Saar liegt, ist sie zusammen mit den Talweitungen des Saar-Nahe-Berglands, welches nur eine Talweitung im Einzugsgebiet (bzw. an) der Nahe führt, mit gelistet.
 Bist (zur Saar)
 Bisttalweitung (198.3, Warndt); bei Bisten, Saarland (und Frankreich)
 Blies (zur Saar)
 Wiebelskircher Talweitung (190.141, Theel-Blies-Hügelland); bei Wiebelskirchen
 Nahe
 Sobernheimer Talweitung (196); Rheinland-Pfalz
 Theel (über Prims zur Saar)
  Lebacher Talweitung (190.41, Theel-Blies-Hügelland); bei Lebach, Saarland
 Saar, flussaufwärts von Nord nach Süd geordnet
 Saarburger Talweitung (252.10, Unteres Saartal); Bei Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Merziger Talweitung (197.6, Mittleres Saartal); bei Merzig, Saarland
 Saarbrücker Talweitung (197.1, Mittleres Saartal), bei Saarbrücken, Saarland
 Seffersbach (zur Saar)
 Seffersbachtalweitung (199.01, Hochwaldvorland); bei Brotdorf (Merzig), Saarland

Mainfränkische Platten 
Siehe Mainfränkische Platten.
 Main, flussaufwärts von West nach Ost
 Zellingen-Thüngersheimer Talweitung (133.01, Mittleres Maintal); bei Zellingen, Bayern
 Schwarzacher Talweitung (133.06, Mittleres Maintal); bei Schwarzach am Mainl, Bayern

Schwarzwald 
Siehe Naturräumliche Gliederung des Schwarzwaldes; die Flüsse sind von Nord nach Süd geordnet.
 Murg (Nordschwarzwald) (zum Rhein)
 Gaggenauer Murgtalweitung (152.00, Nördlicher Talschwarzwald); bei Gaggenau, Baden-Württemberg
 Oos (zum Rhein)
 Baden-Badener Talweitung (152.02, Nördlicher Talschwarzwald); bei Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Glotter (über Dreisam und Elz zum Rhein)
 Glottertalweitung; (1532.13, Nördlicher Hochschwarzwald); bei Glottertal, Baden-Württemberg

Niedersächsisches Bergland 
Siehe Niedersächsisches Bergland.
 Weser, flussaufwärts von Nord nach Süd geordnet; siehe Oberes Wesertal
 Rehmer Talweitung (366.00, Rinteln-Hamelner Weserland); bei Rehme (Bad Oeynhausen), Nordrhein-Westfalen
 Rintelner Talweitung (366.02, Rinteln-Hamelner Weserland); bei Rinteln, Niedersachsen (und Nordrhein-Westfalen)
 Hamelner Talweitung (366.03, Rinteln-Hamelner Weserland); bei Hameln, Niedersachsen

Einzelnachweise 

Geomorphologie